Al paradiso delle signore – romanzo di Émile Zola del 1883.
 Il paradiso delle signore (Zum Paradies der Damen) – film muto diretto da Lupu Pick del 1922
 Il paradiso delle signore – serie televisiva italiana in onda su Rai 1 dal 2015.